TJA steht für:
 Treffen Junger Autoren
 Flughafen Tarija (IATA-Code), bolivianischer Flughafen
 übliches Kürzel für die Stadt Tarija oder das Departamento Tarija

Tja steht für:
 Tja (Einheit), koreanisches Längenmaß

tja steht für:
 Tajuasohn (ISO-639-3-Code), eine der Kru-Sprachen

Abkürzung